Marcus-Brunnen steht für Brunnen in Bremen 
Marcus-Brunnen (Bürgerpark)
Marcus-Brunnen (Liebfrauenkirchhof)